John Harvey peut faire référence à :
 John Harvey (1740-1794), capitaine de la Royal Navy ;
 John Harvey (1772-1837), amiral de la Royal Navy ;
 John Harvey (1778-1852), officier et administrateur britannique ;
  (1911-1982), acteur britannique ;
 John Harvey (1938-), écrivain britannique.